Amerikai Egyesült Államok
 Maryhill (Washington)

 Egyesült Királyság
 Maryhill (Glasgow), Skócia

 Kanada
 Maryhill (Ontario)

 Új-Zéland
 Maryhill (Új-Zéland)